Vitesse kwam in het seizoen 2002/2003 voor het 14e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond tot maart 2003 onder leiding van trainer Mike Snoei; daarna werd Edward Sturing de trainer tot het einde van het seizoen.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 14e met 33 punten.
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale uitgeschakeld door Feyenoord.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door Liverpool FC.

In de competitie bezochten gemiddeld 22.959 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 2002/03 minimaal in één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in zomer

Vertrokken in zomer

Aangetrokken in winter

Vertrokken in winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2002/03
 KNVB beker 2002/03
 UEFA Cup 2002/03

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2002/03